Мюнхвілен () — округ у Швейцарії в кантоні Тургау.
Адміністративний центр — Мюнхвілен.

Громади

Примітки 

Округи кантону Тургау